Wapen van Beek (Limburg)
Wapen van Beek en Donk
Wapen van Hilvarenbeek
Wapen van Prinsenbeek